Il Mistrovství republiky 1951 vide la vittoria finale del .

Capocannonieri del torneo furono Josef Majer dello  e Alois Jaroš del  con 16 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 NV Bratislava Campione di Cecoslovacchia 1951.
 Dynamo Slavia Praga, Botostroj I. Zlín, Železničáři Praha e ČKD Dukla Karlín retrocesse.

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1951
Campionato cecoslovacco di calcio